Tysklands landslag i handboll kan vara:

Tysklands herrlandslag i handboll
Tysklands damlandslag i handboll